Djurgården Hockey gjorde 37:e säsong i Svenska Hockeyligan (SHL), efter att ha gått upp förra säsongen från Hockeyallsvenskan. Man medverkade även i Champions Hockey League (CHL).

Svenska Hockeyligan 
Grundserien för SHL-säsongen 2014/15 bestod av 55 omgångar och spelades 10 september - 5 mars. DIF slutade på en niondeplats i vilket gav dem en plats i Play In.

Play In 
Lag 7–10 gjorde upp om två platser till slutspelet. Matchserierna avgjordes i bäst av tre matcher. Djurgården blev utslagna av Luleå HF med 2–0 i matcher.

Luleå HF–Djurgårdens IF

Champions Hockey League

Truppen 

Truppen per den 11 januari 2015, enligt difhockey.se:

Målvakter 
 32	 Mikael Tellqvist
 59	 Mantas Armalis
 96	 Linus Söderström

Backar 
 4	 Marcus Högström
 6	 Andreas Englund
 8	 Linus Arnesson
 24	 Daniel Fernholm
 28	 Wilhelm Westlund
 36	 Philip Holm
 40	 Markus Nordlund
 41	 Alexander Falk
 54	 Alexander Deilert
 56	 Robin Norell
 73	 Adam Ollas Mattsson

Forwards 
 7	 Sebastian Lauritzen
 10	 Joakim Eriksson
 14	 Alexander Fällström
 15	 Steve Saviano
 17	 Henrik Eriksson
 18	 Michael Holmqvist
 21	 Nicklas Heinerö
 26	 David Rundqvist
 37	 Mikael Samuelsson
 44	 Mattias Guter
 51	 Robin Alvarez
 52	 Mikael Ahlén
 61	 Markus Ljungh
 66	 Marcus Sörensen

Ledare 
 	 Hans Särkijärvi - Huvudtränare
 	 Stefan Nyman - Assisterande tränare
 	 Tony Zabel - Assisterande tränare
 	 Anders Persson - Målvaktstränare
 	 KG Stoppel - Sportchef
 	 Patrick Högberg - Fystränare
 	 Johan Kellerstam - Materialförvaltare
 	 Max Eklöf - Materialförvaltare
 	 Bengt Gustafsson - Läkare
 	 Christian Schumacher - Fysioterapeut
 	 Lars-Erik Lindgren - Tandläkare

Källor 
 

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
2014/2015
Ishockeysäsongen 2014/2015 efter lag